Clavien est un patronyme porté par différentes personnalités (par ordre alphabétique) :

Corinne Clavien-Defayes, œnologue suisse ;
Fanny Clavien (1987-), karatéka suisse ;
Francine Clavien (1967) poète vaudoise ;
 Michel Clavien (1943-), œnologue, viticulteur, propriétaire-encaveur suisse.